Аннуа́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Центр. Департамент — Шер. Входит в состав кантона Леве. Округ коммуны — Бурж.

Код INSEE коммуны — 18006.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 220 км к югу от Парижа, в 115 км юго-восточнее Орлеана, в 18 км к юго-востоку от Буржа.

По территории коммуны протекает река .

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 228 человек.

Экономика 

В 2007 году среди 169 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 109 были экономически активными, 60 — неактивными (показатель активности — 64,5 %, в 1999 году было 68,7 %). Из 109 активных работали 104 человека (50 мужчин и 54 женщины), безработных было 5 (2 мужчин и 3 женщины). Среди 60 неактивных 13 человек были учениками или студентами, 26 — пенсионерами, 21 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Пьер (XII год)
 Замок Гайар
 Руины римского акведука
 Старая водяная мельница

Города-побратимы 
 Посада-де-Вальдеон, Испания

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шер